Strażnicy (buddyzm)
 Strażnicy (komiks)